A lo largo de la historia han sido varios los protocolos de Londres que se han firmado. Cada año corresponde a un momento de relevancia histórica en la que la capital inglesa ha sido clave.

1814 
El 21 de junio de 1814 tuvo lugar una convención entre los grandes potencias [de entonces]: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, Prusia, Austria y el Imperio Ruso acordaron ceder los territorios de Bélgica y Holanda a Guillermo I de los Países Bajos, por aquel entonces: Príncipe Guillermo. Un mes después se ratificaría el acuerdo.

1828 -30 
El 16 de noviembre de 1828, los enviados de los reinos británico-irlandés, ruso junto al Reino de Francia firmaron la primera de una serie de protocolos que otorgaron un nuevo estatus político al reciente Estado Griego establecido tras la Guerra de Independencia de Grecia. Este acuerdo supuso mayor autonomía bajo el protectorado otomano comprendiendo los territorios de la península del Peloponeso y el sur del archipiélago de las islas bañadas por el mar Egeo.

El 22 de marzo de 1829, el protocolo del año anterior fue enmendado para ofrecer un mayor reflejo a las conclusiones de la Conferencia de Poros entre los embajadores griego y otomano. Como resultado, el territorio griego fue extendiéndose hasta hacer frontera con los golfo de Arta y de Pagasético incluyendo la anexión de Eubea y las Cícladas, pero sin incluir Creta (entonces: parte del Imperio Otomano)

Sin embargo, Grecia continuó siendo un territorio autónomo que le permitía no ser dependiente de las tres potencias europeas. El 30 de noviembre se acordó en Londres darles la independencia, aunque sus fronteras quedaron afectadas al retroceder estas hasta el río Aspropotamos.

El 3 de febrero de 1830 se firmó el derecho de Grecia a su soberanía en el Protocolo de Londres de 1830.

1832 
El 30 de agosto de 1832 tuvo lugar otra reunión en la que se ratificó y reiteró los términos del tratado de Constantinopla. Dos años atrás se firmaron los derechos de la población cristiana del Imperio Otomano y de los musulmanes en Grecia.

1852 
Un año después de la Primera Guerra de Schleswig se celebró otro protocolo en el 8 de mayo de 1852 como parte de la revisión de otro celebrado en 1850 por la Confederación Germánica. Este segundo protocolo fue reconocido por Austria y Prusia (como parte de Alemania), Francia, Imperio Ruso y Reino Unido así como por Dinamarca y Suecia.

En él quedaba patente la integridad de la federación danesa como "principio esencial y necesaria para Europa". Según el Duque de Schleswig (linaje danés) y de Holstein y Lauenburgo (linaje alemán) firmaron una unión personal con el Reino de Dinamarca. Sin embargo, Federico VII promulgó un cambio en la línea sucesoria de los ducados que entró en conflicto con el reino escandinavo debido a la oposición del monarca. Más adelante, ambas partes acordaron permanecer como entidades independientes.

El objetivo básico era asegurar la integridad territorial de Dinamarca, el cual era un punto estratégico para que Kiel no cayere en manos prusas. Once años después estallaría el conflicto entre Alemania y Dinamarca. Prusia y Austria acusaron a Dinamarca de infringir el protocolo después de que el Rey Cristián IX sancionara la Constitución de Noviembre.

Tras ser administrada bajo control austro-pruso, Kiel les fue cedido a estos últimos en 1867.

1877 
El 21 de marzo de 1877 tuvo lugar la firma de otro protocolo entre los reinos británico y ruso por el que la Rusia Imperial no establecería ningún estado títere en caso de salir victoriosos en la Guerra Turco-Rusa, a cambió los británicos se mantendrían neutrales en cualquier conflicto entre rusos y otomanos. Pero el acuerdo se rompió cuando Rusia pretendió establecer el Principado autónomo de Bulgaria en el Tratado de San Stefano

Los británicos amenazaron con una intervención militar hasta que se celebró el Congreso de Berlín evitando así una nueva guerra.

1944 
El 12 de septiembre de 1944, las Fuerzas Aliadas de la II Guerra Mundial (salvo Francia) acordaron dividir Alemania en tres sectores tras el fin de la guerra.

1977 
Este fue el primer protocolo celebrado con fines medioambientales. Estuvo formada por la Organización Marítima Internacional y la Convención para la Prevención de la Polución y Vertidos Marítima.

2000 
A principios de siglo tuvo lugar los Acuerdos de Londres de 2000 entre varios estados europeos para ratificar el Convenio sobre la Patente Europea.

2004 
El protocolo de 2004 fue una versión actualizada del de 1999 sobre la Investigación y Análisis de Incidentes Clínicos.

El anterior tenía un proceso de investigación de análisis, informes sobre riesgos de seguridad además de investigadores que pedían mejoras en cuanto a la seguridad. Los nuevos cambios supusieron un mayor desarrollo tanto dentro como fuera de la sanidad y fue usado para la formación y prevención de cualquier accidente.

Referencias 

Europa en el siglo XVIII
Europa en el siglo XIX
Europa en el siglo XX